Иодид рутения(III) — неорганическое соединение, соль металла рутения и иодистоводородной кислоты с формулой RuI, 
чёрные кристаллы.

Получение 
 Реакция иода и рутения:

 Обработка гидроксида рутения(III) иодистоводородной кислотой:

 Реакция хлорида рутения(III) и иодида калия:

Физические свойства 
Иодид рутения(III) образует чёрные кристаллы.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 

рутения
Соединения рутения по алфавиту
Соли рутения
Галогениды металлов